Westerstraat 76 (Amsterdam)
 Westerstraat 76 (Enkhuizen)